Animatron X — дебютний повноформатний альбом глем-панк-групи Peppermint Creeps. Альбом випущено 2002 року, він містить багато з хітів гурту.

Вступ чимось нагадує першу пісню Mötley Crüe з альбому Shout at the Devil.

Не пісні «Lesbian» і «Stupid» були зняті кліпи.

Список композицій

Склад 
 Мейсі Малоун — вокал, гітара
 Трейсі Майклз — барабани, перкусія
 Карі Еш — бас-гітара

Посилання 
 Про альбом на sputnik music
Музичні альбоми 2002
Музичні альбоми за алфавітом
Альбоми Peppermint Creeps